De nombreuses villes françaises ont nommé une voie publique (avenue, esplanade, place, rue, pont, etc.) d'après l'avocat et homme politique français Aristide Briand (1862-1932) : 

Avenues
Avenue Aristide-Briand à Antony ;
Avenue Aristide-Briand à Cachan ;
Avenue Aristide-Briand aux Pavillons-sous-Bois ;
Avenue Aristide-Briand à Arcueil, Bagneux et Montrouge

Boulevards
Boulevard Aristide-Briand à Courbevoie ;
Boulevard Aristide-Briand à Montreuil en Seine-Saint-Denis ;
Boulevard Aristide-Briand à Melun.
Boulevard Aristide-Briand à Suresnes.

Places
 Place Aristide-Briand à Amiens ;
 Place Aristide-Briand à Cambrai ;
 Place Aristide-Briand à Lyon ;
 Place Aristide-Briand à Meudon ;
 Place Aristide-Briand à Nantes ;
 Place Aristide-Briand à Reims.

Ponts
 Pont Aristide-Briand à Nantes ;
 Pont Aristide-Briand à Laval (France) ;
 Pont Aristide-Briand, plus connu sous le nom de pont de Bellerive, au dessus de l'Allier entre Vichy et Bellerive-sur-Allier.

Rues
 Rue Aristide-Briand à Gagny ;
 Rue Aristide-Briand à Levallois-Perret ;
 Rue Aristide-Briand à Paris.

Aristide-Briand Avenue